Henrik Wikström kan syfta på:

Henrik Wikström (dirigent), finländsk dirigent
Henrik Wikström (låtskrivare), låtskrivare och producent